EFL Young Player of the Month är ett pris till unga spelare i alla tre divisionerna av English Football League. För att vara kvalificerad måste spelaren vara under 21 år eller fylla 21 under den aktuella säsongen. Det delades ut första gången i december 2009. Victor Moses i Crystal Palace var den första vinnaren.

Lista över vinnare

Noter

Referenser

Externa länkar 
Young Player of the Month Award på The Football Leagues webbplats

Fotbollspriser